Общините (или, произнася се башкия или башки) са второто ниво на административно-териториално деление в Албания. Наброяват 61 и са групирани в 12 области.

До 2014 година общините в Албания са били 2 вида - градски общини, наричани bashki и селски общини, наричани komunë. Общият брой на общините е бил 374, като от тях градските общини са били 65, а селските - 309. През 2014 година е приет нов закон, с който броят на общините е редуциран до 61 посредством окрупняване. С новия закон делението на селски и градски общини е премахнато. Новото административно-териториално деление е въведено през юни 2015 година по време на местните избори в Албания, според което окрупнените общини на свой ред са разделени най-малко на две административни единици (), които понякога се наричат „общински единици“ или „мини-общини“. Административните звена са съставени от един или повече градове, села или квартали и представляват третото и окончателно административно отделение на Албания.

Списък на общините в Албания

Източници

Вижте също 

 Области в Албания
 Административно деление на Албания

Административно деление на Албания